Felipe Guillermo de Neoburgo, Elector del Palatinado (en alemán: Philipp Wilhelm; 4 de noviembre de 1615-12 de septiembre de 1690) fue conde palatino de Neoburgo de 1653 a 1690, duque de Jülich y Berg de 1653 a 1679 y Elector del Palatinado desde 1685 hasta 1690.

Era hijo de Wolfgang Guillermo, conde palatino de Neoburgo, y Magdalena de Baviera.

Biografía
En su juventud recibió una educación católica por parte de los Jesuitas, que quería prepararlo para el reinado. Su madre fue Magdalena (1587-1628), hija del duque Guillermo V de Baviera. Pasó su infancia y juventud alternativamente en Neoburgo y en Düsseldorf. A finales de la década de 1630, comenzó a buscar una esposa adecuada. El emperador, sus tíos (electores de Baviera y Colonia), el papa y otros gobernantes estuvieron involucrados en la búsqueda. la primera candidata era una princesa de Florencia, pariente del emperador, pero las abrumadoras demandas del duque toscano hicieron que estos planes fracasaran.

También se hicieron planes para casarse con Luisa Carlota, la hermana del Elector de Brandeburgo Federico Guillermo. Felipe y su padre especularon sobre un acuerdo con Brandenburgo, posiblemente también sobre la dote de la princesa, el Ducado de Cléveris. Pero al final el 9 de junio de 1642, se casó en Varsovia con Ana Catalina Wasa, princesa de Polonia-Lituania (1619-1651). Ana trajo un considerable ajuar al matrimonio: 243,333 Táleros en efectivo, gemas por valor de unos 300,000, objetos de valor hechos de oro, plata, tapices y alfombras persas. Posesiones en Italia como un peaje en Foggia e impuestos sobre la seda y el azafrán en Calabria y Apruzzo por valor de 19.043 ducados al año. En 1643, su padre le asignó los ingresos del condado de Neuenahr y las oficinas de Sinzig y Remagen. El 10 de noviembre de 1644, Felipe Guillermo se hizo cargo del gobierno en Neuburg.

Los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por la disputa en la herencia sobre los ducados de Jülich y Berg, cuya propiedad también fue reclamada por Federico Guillermo. Con en el Tratado de Cleveris en 1666, se concluyó un acuerdo pacífico de herencia.

En 1658 fue el oponente francés en la elección de Leopoldo I. A partir de 1660 pretendió el trono polaco debido a los lazos familiares de su primera esposa fallecida. Sin embargo, la elección del 19 de junio de 1669 recayó en Miguel Korybut Wiśniowiecki.

Después de que la línea electoral Palatinado-Simmern se extinguiera en 1685, Felipe Guillermo se convirtió en el nuevo Elector del Palatinado. Con él, la línea católica Palatinado-Neuburg llegó al gobierno. El cambio de confesión causó algunos problemas en el palatinado calvinista. El nuevo elector había acordado un compromiso con su predecesor  en el año de su muerte, y Felipe Guillermo también lo mantuvo, pero la desconfianza de los calvinistas hacia el nuevo gobierno aumentó. El propio elector trató de asegurarse de que todas las confesiones religiosas en el Palatinado recibieran el mismo estatus legal. Esto, sin embargo, no fue bien recibido por los protestantes porque significaba que los católicos tenían los mismos derechos.

En octubre de 1687, el elector designó a su hijo mayor Juan Guillermo como gobernador en Heidelberg. 

La sucesión en el electorado palatino llevaron rápidamente a tensiones con Francia. El rey Luis XIV, en nombre de su cuñada Isabel Carlota del Palatinado, la duquesa de Orleans, hizo reclamos a partes de la herencia del Palatinado (patrimonio alodial). Las negociaciones no tuvieron éxito. La disputa se intensificó estallando la Guerra de los Nueve Años. Felipe Guillermo se retiró a Neuburg an der Donau. Al mismo tiempo, los franceses invadieron el Palatinado en el otoño de 1688 y ocuparon Heidelberg. Al año siguiente, comenzaron a destruir sistemáticamente el país.

En la primavera de 1690, Felipe Guillermo viajó a Viena. Allí murió el 12 de septiembre de 1690.

Vida pública 
Al morir en 1685 su primo protestante, el Elector Palatino Carlos II, Felipe Guillermo heredó el Palatinado, así que pasó de ser un territorio protestante a uno católico. La reclamación hecha por su rival la duquesa de Orléans Isabel Carlota del Palatinado, esposa de Felipe I de Orleans y cuñada de Luis XIV de Francia, fue el pretexto para que los franceses invadieran el Palatinado en 1688, lo cual dio comienzo a la Guerra de los Nueve Años.

Descendencia 
Felipe Guillermo de Neoburgo se casó dos veces. Su primera esposa fue Ana Catalina Constanza Vasa, hija del rey polaco Segismundo III Vasa y Constanza de Habsburgo. De esta relación solo tuvieron un hijo, que nació muerto.

En 1653 se casó con Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt, con quien tuvo 17 hijos:

 Leonor Magdalena Teresa (1655-1720), casada en 1676 con el emperador Leopoldo I de Habsburgo (1640-1705);
 Ana María Adelaida (1656);
 Sofía Isabel (1657-1658);
 Juan Guillermo (1658-1716), Elector del Palatinado, casado por primera vez en 1678 con la archiduquesa María Ana Josefa de Austria (1654-1689), hija del emperador Fernando III de Habsburgo, y por segunda vez en 1691 con Ana María Luisa de Médici (1667-1743);
 Wolfgang Jorge Federico Francisco (1659-1683), obispo de Colonia; 
 Luis Antonio (1660-1694), Obispo de Worms;
 Carlos Felipe (1661-1742), Elector del Palatinado con el nombre de Carlos III, casado por primera vez en 1688 con la princesa Carlota Luisa Carolina de Radziwill-Birzer (1667-1695), viuda del príncipe Luis de Brandeburgo, por segunda vez en 1701 con la princesa Teresa Catalina Lubomirska (1683-1712) y por tercera vez en una unión morganática en 1728/1729 con la condesa Yolanda María Teresa de Thurn y Taxis (1683-1734);
 Alejandro Segismundo (1663-1737), Obispo de la diócesis de Augsburgo;
 Francisco Luis (1664-1732), arzobispo de Tréveris y Maguncia;
 Federico Guillermo (1665-1689), general imperial;
 María Sofía Isabel (1666-1699), casada en 1687 con Pedro II de Portugal, de la Casa de Braganza;
 María Ana Adelaida (1667-1740), casada en 1690 con Carlos II de España;
 Felipe Guillermo Augusto (1668-1693), casado en 1690 con la princesa Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburg (1672-1741);
 Dorotea Sofía (1670-1748), casada en primeras nupcias (1690) con el duque Eduardo II Farnesio de Parma y Piacenza (1666-1693) y en segundas nupcias (1696) con el duque Francisco Farnesio de Parma y Piacenza (1678-1727), de cuyo matrimonio con Eduardo II Farnesio fue madre de Isabel de Farnesio;
 Eduviges Isabel (1673-1722), casada en 1691 con el príncipe Jaime Luis Enrique Sobieski de Polonia (1668-1737);
 Juan (1675);
 Leopoldina Leonor (1679-1693).
Los vínculos conseguidos por los matrimonios de sus hijos originó que la casa del Palatinado-Neoburgo se encontrará en el centro de la política europea a finales del  y principios del .

Ancestros

Referencias

Individuales

Bibliografía 
 Ernst Baumgarten: Der Kampf des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm mit den jülich-bergischen Ständen von 1669–1672, Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins 18(1903), pp.30–133; 19 (1905), pp.1-63; 22(1908/09), pp.101-186.
 
Robert Hassencamp: Der Ehebund der polnischen Prinzessin Anna Catharina Constantia mit Philipp Wilhelm v. Pfalz=Neuburg und seine politischen Folgen, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 9(1894), pp. 411–419
 Robert Hassencamp: Die Bewerbung des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg um die polnische Krone, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 11 (1896): 275–320
 Robert Hassencamp: Ein brandenburgisch-bergisches Eheproject im Jahre 1641, Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins 10 (1895): 225–243
 Ernst Huckenbeck: Die Eroberung von Haus Hort. Eine Episode aus dem „Düsseldorfer Kuhkrieg“ 1651, Hildener Jahrbuch 4(1983), eds. de Gerd Müller, pp. 133–151
 Klaus Jaitner: Die Konfessionspolitik des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg in Jülich-Berg von 1647–1679 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 107), Münster/Westf. 1973, ISBN 3-402-03714-9
 Karl Kollnig:  Die Kurfürsten von der Pfalz, Heidelberg 1993, ISBN 3-929295-04-0
 Wilhelm Maier: Die geplante Heirat Philipp Wilhelms von Pfalz-Neuburg mit der Schwester des Grossen Kurfürsten, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere die alte Erzdiözese Köln 87 (1909): 162–173
 N.N. (Fbr=Heinrich Ferber?): Die Garderobe des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, späteren Herzogs von Jülich-Berg, auf seiner Reise nach Polen zur Vermählung mit Anna Catharina Constantia, Tochter des Königs Sigismund von Polen 1642, Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins 7 (1893): 438–439
 Willi Paetzer: Philipp Wilhelm (1615–1690). Kurfürst von der Pfalz 1685–1690. Shaker, Aachen 2005, ISBN 3-8322-3579-5
 Otto R. Redlich: Die Schätze der herzoglichen Silberkammer zu Düsseldorf im 17. Jahrhundert. Nach den Akten des Düsseldorfer Staats-Archivs. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins 8 (1894): 109–138
 Hans Schmidt: Das Haus Pfalz-Neuburg in der europäischen Politik des 17. Jahrhunderts, Mannheimer Hefte 2 (1992): 106–120
 Hans Schmidt: Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg als Gestalt der deutschen und europäischen Politik des 17. Jahrhunderts, Düsseldorf 1973
 Horst H. Stierhof (Hg.), Max Oppel (Red.): 475 Jahre Fürstentum Pfalz-Neuburg. Ausstellung im Schloß Grünau bei Neuburg an der Donau. 20. Juni 1980–19. Oktober 1980, Múnich 1980
 Rudolf Tilly: Vom Blühen und Sterben des Pfalz-Neuburgischen Fürstengeschlechts, Das Tor, Düsseldorfer Heimatblätter 1(1975), S.18–19 (dort Quellenangabe zum Brief Elisabeths an Eleonore über Geschwister)

Enlaces externos 

 
 Übersicht über Ehefrauen und Kinder Philipp Wilhelms
 Stammtafel der pfälzischen Wittelsbacher
 Zeitgenössisches Porträt von Philipp Wilhelm

Duques de Berg
Duques de Jülich
Electores del Palatinado del siglo XVII (casa de Wittelsbach)
Condes palatinos de Neoburgo
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Fallecidos en Viena
Nacidos en Neuburg an der Donau